Келебердянська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район
 Келебердянська сільська рада — Черкаська область, Канівський район